Нума Ламарш (; р. , Барр-де-Севенн — , Негрепелисс) — французский реформатский пастор и  религии.

Его главные сочинения: «Rapport sur la situation des églises reformées» (1880, в «Etrennes Chrétiennes») и «Histoire de la Reformation et des églises réformées» — руководство для религиозного образования молодежи. Опубликовал ряд других книг.

Биография 
Окончил с отличием лицей в Ниме, затем факультет протестантской теологии в Монтобане, где в июле 1869 защитил диссертацию бакалавра теологии, посвящённую рассмотрению гипотезы о втором пленении св. Павла в Риме . В 1870 стал викарием в Негрепелиссе, в 1872 назначен пастором в Роккурб, в 1873 становится пастором в Негрепелиссе. В 1875 вступает в брак. В 1879 становится председателем консистории.

В 1913—1919 был мэром Барр-де-Севенна.

Труды 
См. список трудов на Google.Books.

 «La 2de captivité de Paul à Rome» (1869)
 «La situation des églises réformées de France: Rapport» (1879)
 «Ce que pensait Jésus de la résurrection d’un mort» (1885)
 «Histoire de la réformation et des églises réformées» (1889, 1891, 1896, 1906)
 «Catholicisme ou protestantisme: Académicien et pasteur» (1896)
 «Histoire sommaire des trois premiers siècles de l'église chrétienne» (1897)
 «Le Problème de la prière» (1904), «Cours d’instruction religieuse chrétienne protestante» (1907)

Примечания

Литература 
 LAMARCHE (Numa). In: Frédéric Lichtenberger. Encyclopédie des sciences religieuses. — Sandoz et Fischbacher, 1882. — Vol. 13. — P. 113.
 

Реформатские священники
Пасторы Франции